Bunopus spatalurus är en ödleart som beskrevs av  Anderson 1901. Bunopus spatalurus ingår i släktet Bunopus och familjen geckoödlor. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 B. s. spatalurus
 B. s. hajarensis

Källor

Externa länkar 

Geckoödlor
spatalurus